Le tournoi de simple dames des Championnats du monde de badminton 2019 se tient du 19 au  à la Halle Saint-Jacques de Bâle en Suisse.

Têtes de série
Voici la liste des joueuses têtes de série, suivant le classement mondial au , et leurs résultats dans la compétition.

Tableau

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Demi-finales et finale

Nations par tour
Les têtes de série entrent dans la compétition au deuxième tour, ce qui explique les augmentations du nombre de joueuses entre le premier et le deuxième tour.

Notes et références

Lien externe
Tableau du simple dames sur tournamentsoftware.com

Championnats du monde de badminton 2019